Драгуша () — албанская фамилия. Известные носители:

 Драгуша, Албан (род. 1981) — косовский футболист, защитник.
 Драгуша, Мехмет (род. 1977) — албанский футболист, полузащитник.